Miejscowości w Polsce 
 Świdnik – miasto w woj. lubelskim, w pow. świdnickim
 Świdnik – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim, w gminie Marciszów 
 Świdnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Łukowica 
 Świdnik – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna

Administracja
 Świdnik – dawna gromada w powiecie limanowskim
 Świdnik – dawna gromada w powiecie nowosądeckim

Cieki w Polsce
 Świdnik – potok, lewy dopływ Bobru w Sudetach Środkowych
 Świdnik – potok, dopływ Dunajca (Jezioro Rożnowskie)
 Świdnik – potok, dopływ jeziora Wicko

Miejscowość na Ukrainie
 Świdnik – wieś na Ukrainie, w rejonie turczańskim

Miejscowość na Słowacji
 Svidník

Zobacz też: Świdnik Duży, Świdnik Mały, Svidník